Gewone langhoornbij
 Zuidelijke langhoornbij